George Jeffery ist der Name folgender Personen:
* George Jeffery (Architekt) (1855–1935), britischer Architekt und Historiker
 George Barker Jeffery (1891–1957), britischer Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 George Jeffreys